Biebersdorf ist

 ein Dorf in Polen, siehe Bobrowniki (Szczytna)
 ein Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide im deutschen Bundesland Brandenburg, siehe Biebersdorf (Märkische Heide)
 ein Ortsteil der Stadt Verneřice in Tschechien